Больше-Кибьинская волость — административно-территориальная единица в составе Елабужского уезда Вятской губернии, с 1921 года — Можгинского уезда Вотской АО. Упразднена постановлением Президиума ВЦИК от 15 июля 1929 года, территория волости вошла в состав Алнашского, Малопургинского и Можгинского районов.

Волостное правление располагалось в селе Большая Кибья.

История

Елабужский уезд 
Больше-Кибьинская волость образована в 1859 году при разделе Сарсак-Омгинской волости. На 1879 год в волости числилось 3561 ревизских душ казённых крестьян. В 1885 году волость включала 23 сельских общества, 23 поземельные общины, 29 селений, 1455 дворов. По семейным спискам в волости числилось 4413 душ мужского пола и 4529 женского. Важнейшие населенные пункты: Троицкое (Шурсан, Кибья, Сарсан-Копни), Вотский Тоймабаш, Кудашево, Нижние Юры, Сарсак-Омга, Сукман, Табарла и Татарский Тоймабаш.

Можгинский уезд 

В 1921 году, в связи с образованием Вотской АО, в северной части упразднённого Елабужского уезда образован Можгинский уезд, в состав которого среди прочих входит и Больше-Кибьинская волость. В 1924 году Больше-Кибьинская волость укрупнена за счёт упразднённых Александровской и Ильинской волостей (Ильинская волость передана из Ижевского уезда), в том же году проводится реорганизация сельсоветов, волость разделена на Александровский, Большекибьинский, Верх-Юринский, Ильинский, Писеевский, Среднеюринский, Старомоньинский и Туташевский сельсоветы. В 1925 году было проведено разукрупнение сельсоветов, дополнительно были образованы 4 сельсовета.

Можгинская волость упразднена постановлением Президиума ВЦИК от 15 июля 1929 года, территория волости вошла в состав Алнашского, Малопургинского и Можгинского районов.

Примечания 

Волости Елабужского уезда
Можгинский уезд